República de la Xina, més coneguda com a Taiwan, estat insular d'Àsia
 República Popular de la Xina, estat continental asiàtic de caràcter comunista
 República de la Xina (1912–1949), república que pervisqué entre el final de la dinastia Qing i el final de la guerra civil xinesa